«Дом дураков» — фильм 2002 года режиссёра Андрея Кончаловского.

В 1995 году среди множества репортажей о чеченской войне по телевидению прошёл сюжет о том, как оставленный медперсоналом интернат для душевнобольных на чечено-ингушской границе зажил самостоятельно. В этой трагикомичной ситуации, отражающей парадоксальность нашего времени, Кончаловский увидел историю для создания своей будущей картины.

События фильма происходят в психиатрическом интернате в Чечне. Это тесный замкнутый мирок, с собственной системой ценностей и непростыми взаимоотношениями. С началом боевых действий медицинский персонал покидает интернат, оставив больных на произвол судьбы.

В ролях

Награды и номинации 
Список приводится в соответствии с данными IMDb.

В 2002 году фильм был претендентом на премию «Оскар» от России, но номинирован не был и в шорт-лист не вошёл.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Дом дураков» на сайте Андрея Кончаловского
 «Дом дураков» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2002 года
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы о чеченской войне
Фильмы Франции 2002 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля
Фильмы на чеченском языке
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева